Натуральне число 443
 443 рік до нашої ери
 443 рік нашої ери